Кубок Испании по футболу 1926 — 24-й розыгрыш Кубка Испании по футболу.

Соревнования начались 28 февраля 1926 года и завершились 16 мая 1926 года. Финал состоялся в Валенсии на Месталье, «Барселона» после победы над «Атлетико Мадрид» со счетом 3-2 завоевала трофей в седьмой раз.

Команды 
Участвовали команды победители и призёры региональных турниров. Таким образом кол-во участников увеличилось до 24.
 Арагон: Иберия, Сарагоса
 Астурия: Спортинг Хихон, Фортуна Хихион
 Кантабрия: Расинг Сантандер, Химнастика Торрелавега
 Кастилья и Леон: Культураль Леонеса, Вальядолид
 Каталония: Барселона, Эспаньол
 Галисия: Сельта , Депортиво
 Гипускоа: Реал Унион, Реал-Сосьедад
 Мурсия: Мурсия, Картахена
 Центральный регион: Реал Мадрид, Атлетико Мадрид
 Южный регион: Севилья, Бетис
 Валенсия: Валенсия, Леванте
 Бискайя: Атлетик Бильбао, Аренас Гетхо

Групповая стадия

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Дополнительный матч

Группа 5

Дополнительный матч

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Четвертьфинал 
Первые матчи

Полуфиналы 
9 мая, 1926

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок Испании по футболу 1926 (на английском)
 Кубок Испании по футболу 1926 (на испанском)

Кубок Испании по футболу